Ко́нти () — итальянская фамилия и Конти́ () французская фамилия, а также французский топоним ( и ).

Фамилия 
 Конти, Альдо — итальянский певец.
 Конти, Андреа (род. 1977) — итальянский футболист, опорный полузащитник, сын Бруно Конти, брат Даниеле Конти.
 Конти, Андреа (1994) (род. 1994) — итальянский футболист.
 Конти, Арман де Бурбон (1629—1666) — принц, младший брат Людовика II Конде, внучатый племянник предыдущего;
 Конти, Арольдо (1925—1976) — аргентинский писатель итальянского происхождения.
 Конти, Бернардино дей (ок. 1450—1525) — итальянский художник миланской школы эпохи Ренессанса.
 Конти, Билл (род. 1942) — американский композитор и дирижёр.
 Конти, Бонифацио (? — ок. 1072) — кардинал-епископ Альбано (c 1049 года).
 Конти, Бруно (род. 1955) — итальянский футболист, крайний правый полузащитник, отец Даниеле и Андреа Конти.
 Конти, Валерио (род. 1993) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Конти, Витольд (наст. имя — Витольд Конрад Козиковский; 1908—1944) — польский киноактер и певец.
 Конти, Даниеле (род. 1979) — итальянский футболист, опорный полузащитник, сын Бруно Конти, брат Андреа Конти.
 Конти, Джакомо (1918—1992) — итальянский бобслеист, олимпийский чемпион 1956 года.
 
 Конти, Карло (род. 1961) — итальянский шоумен.
 Конти, Клаудио (1836—1878) — итальянский композитор.
 Конти, Леонардо (1900—1945) — немецкий главный врач Третьего рейха, обергруппенфюрер СС.
 Конти, Леопольдо (1901—1970) — итальянский футболист, нападающий.
 
 Конти, Луиза Генриетта де Бурбон (1726—1759) — французская принцесса из дома Буробонов, в замужестве герцогиня Шартрская, затем герцогиня Орлеанская.
 
 Конти, Людовик Франсуа (1717—1776) — военачальник, сын предыдущего.
 Конти, Марко (род. 1969) — капитан-регент Сан-Марино (2010).
 Конти, Никколо (? — 1469) — венецианский купец и путешественник.
 Конти, Памела (род. 1982) — итальянская футболистка.
 Конти, Паоло (род. 1950) — итальянский футболист, вратарь.
 Конти, Рауль (1928—2008) — аргентинский футболист.
 Конти, Стефано (? — 1254) — итальянский кардинал.
 Конти, Том (род. 1941) — шотландский актёр, театральный режиссёр и писатель.
 
 Конти, Франческа (род. 1972) — итальянская ватерполистка, олимпийская чемпионка 2004 года.
 Конти, Херман (род. 1994) — аргентинский футболист.

 Врана Конти (ум. 1458) — итальянский дворянин, получивший титул графа от короля Неаполя Альфонса Великодушного.

Топоним 
 Конти — коммуна на севере Франции, регион Пикардия, департамент Сомма, округ Амьен.
 Конти — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Сомма.
 Конти — небольшой морской курорт на юго-западе Франции на территории коммуны Сен-Жюльен-ан-Борн в департаменте Ланды.
 Мотта-де-Конти — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли.
 Серра-де-Конти — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Анкона.

Прочее 
 «Конти» — украинский производитель кондитерских изделий.
 «Конти» — российская инвестиционно-строительная компания.

См. также 
 Принцы Конти — титул французских принцев, младшей ветви дома Бурбон-Конде.